Но́вая волна́ 2007 — 6-й Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», который проходил с 25 по 30 июля 2007 года в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале.

Оргкомитет конкурса рассмотрел более 8000 заявок из 37 стран. В мае 2007 года прошёл полуфинал конкурса, на котором жюри выбрало 18 финалистов, представляющих 14 стран мира. Полуфинал проводился в России (в Москве и Санкт-Петербурге), на Украине и в Белоруссии. Призовой фонд конкурса составил 120 000 USD. Победительницей конкурса в финале стала участница из Молдовы Наталья Гордиенко.

Участники

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса «Новая волна»  

2007 год в музыке
«Новая волна» по годам